El khanti, també conegut amb el nom d'ostiak, llengua uràlica parlada a la Sibèria.
 El quet, antigament conegut amb el nom d'ostiak del Ienissei, llengua ienisseiana parlada a la Sibèria.